Стани́слав Пото́цкий:
 Потоцкий, Станислав (ок. 1698—1760) — польский магнат, воевода.
 Потоцкий, Станислав Владислав (ум. 1732) — государственный деятель Речи Посполитой, стражник, воевода, маршалок.
 Потоцкий, Станислав «Ревера» (1579—1667) — польский магнат и военный деятель.
 Потоцкий, Станислав Щенсный (1753—1805) — граф, военный и политический деятель Речи Посполитой.
 Потоцкий, Станислав Костка (1755—1821) — граф, министр народного просвещения и исповеданий, президент Сената Царства Польского в царствование императора Александра I, писатель.
 Потоцкий, Станислав Иосифович (1776—1830) — польский, российский генерал, граф, генерал-адъютант, сенатор-воевода, главный начальник пехоты Царства Польского.
 Потоцкий, Станислав Станиславович (1787—1831) — российский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-майор, генерал-адъютант, тайный советник.